Вифорени има више значења:

 Вифорени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Вифорени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији